Italiani di Slovenia, minoranza etno-linguistica italiana in Slovenia
Minoranza slovena in Italia